Severní mys je označení pro:
 Nordkapp – mys v Norsku,
 Nordkapp (Svalbard) – mys na Špicberkách,
 North Cape – více různých mysů